Schwuchow ist der Name folgender Orte:
 Schwuchow, deutscher Name von Swochowo (Słupsk), Dorf in der Woiwodschaft Pommern, Polen

Schwuchow ist der Familienname folgender Personen:
 Burkhard Schwuchow (* 1966), deutscher Politiker (CDU), Bürgermeister von Büren (Westfalen)
 Karlheinz Schwuchow (* 1958), deutscher Betriebswirtschaftler
 Werner Schwuchow (* 1935), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Wilfried Schwuchow (* 1943), deutscher Kunstschmied und Metallrestaurator

Siehe auch:
 René Schwuchow Show, Fernsehshow
 Schwochow